Die BMW Malaysian Open 2014 waren ein Tennishartplatzturnier für Frauen in Kuala Lumpur. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 14. bis zum 20. April 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BMW Malaysian Open 2014 fand vom 12. bis zum 14. April 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Kuala Lumpur